Antonio Zamperla S.p.A. è una azienda italiana fondata nel 1966, costruttrice di giostre meccaniche, situata ad Altavilla Vicentina.

È specializzata nella produzione sia di giostre trasportabili (tra cui alcuni popolari modelli di ottovolanti) che in attrazioni per installazione fissa, concepite sia per grandi parchi divertimento che per centri d'intrattenimento e svago al chiuso.

Storia
Nel 1963, Antonio Zamperla dopo aver lasciato l'attività degli spettacoli viaggianti,  avvia la produzione di giostre aprendosi una nuova fetta di mercato adattando alcune attrazioni in voga tra gli adulti per i bambini: nacquero così l'autoscontro, il miniscooter, il primo go-kart viaggiante ed altre giostre diventate dei classici nel panorama dell'intrattenimento organizzato.

Nel 1972 il figlio Alberto affianca il padre nella gestione della società, in qualità di responsabile ufficio vendite e si occupa prevalentemente del mercato europeo, per poi aprire nel 1976 un ufficio vendite a Montréal. In seguito, nel 1979, visto che la maggior parte delle vendite era rivolta al mercato degli Stati Uniti, questo viene spostato nel New Jersey, fondando la Zamperla Inc.

Sempre nel 1979, l'azienda individuale Antonio Zamperla diventa una Srl e nel 1988 una SpA. Nel 1994, in seguito alla scomparsa del padre, Alberto diventa presidente, mantenendo comunque il ruolo di direttore vendite.

Nel 2005 il fondatore della società, Antonio Zamperla, è il primo italiano a venir iscritto nell'International Association of Amusement Parks and Attractions Hall of Fame, l'albo d'onore dei grandi personaggi dell'industria del divertimento, dove spiccano nomi del calibro di Walt Disney e George Ferris (l'inventore della ruota panoramica).

Nel 2011 la Zamperla conta 450 dipendenti, esporta il 96% del fatturato in oltre 90 Paesi. 

Nel 2022 muore Alberto Zamperla

Struttura 
L'azienda è suddivisa in vari settori, quali l'Art Department che si occupa dello studio e della creazione dei diversi temi delle attrazioni, il Technical Department che si occupa della progettazione delle stesse, il Production Department che invece si occupa della loro realizzazione, il Sales Department per le vendite, il Customer Care ed infine il Park Development che si occupa della progettazione e sviluppo di un parco di divertimenti. L'Antonio Zamperla S.p.A. si identifica come "One Stop One Shop", ovvero azienda in grado di fornire una gamma completa dei prodotti presenti sul mercato soddisfacendo le esigenze dei parchi divertimento di avere al proprio interno aree rivolte a differenti target.

Progetti 
Coney Island

Antonio Zamperla S.p.A. viene selezionata dalla CAI (Central Amusement International) nel 2010 per ripristinare e rinnovare la zona del luna park di Coney Island, l'azienda prende così in gestione il parco di New York rifornendolo di sole giostre Zamperla, rappresentando così per l'azienda il principale banco di prova per nuove attrazioni da inserire nel mercato.

Victorian Gardens

Zamperla nel 2003 rende possibile la visione della Trump Organization trasformando stagionalmente una parte di Central Park in un parco divertimenti di tipo tradizionale in cui vengono inserite attrazioni come la "Family Swinger", "Samba Balloon", "Aeromax", "Convoy", "Rocking Tug", "Kite Flyer".

Wunderland Kalkar

Un altro progetto Zamperla noto è quello di Kernwasser, a nord di Düsseldorf, ex centrale nucleare mai entrata in funzione a causa di problemi di costruzione e movimenti di protesta, viene così realizzato all'interno della stessa un parco tematizzato, rendendo la torre di raffreddamento del reattore nucleare la cornice della "Vertical Swing" firmata Zamperla.

Installazioni
La Zamperla ha installato attrazioni nei parchi della Walt Disney Parks and Resorts, della Six Flags ed il grande parco di Cedar Point, oltre ai parchi tematici di Paramount ed Universal Studios, di recente ha realizzato interamente il parco di divertimenti municipale di Coney Island. In Italia ha installato varie attrazioni in diversi parchi, tra gli altri a Gardaland, Gameland, Etnaland e Miragica.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Realizzatori di attrazioni
Aziende di Altavilla Vicentina